Мойзес Арон Купферштих (при рождении — Моисей-Арон Менделевич Куперштых, ; ; 14 ноября 1905, Люблин — 18 мая 1984, Копенгаген) — датский шахматист польско-еврейского происхождения. Двукратный бронзовый призер чемпионатов Дании. В составе сборной Дании участник шахматной олимпиады 1950 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Купферштиха в базе Chessgames
 Личная карточка М. Купферштиха на сайте 365Chess

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты по алфавиту
Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся 14 ноября
Родившиеся в 1905 году
Родившиеся в Люблине
Умершие 18 мая
Умершие в 1984 году
Умершие в Копенгагене